Historische Ligazugehörigkeit
Die Liste der Spieler der Blackburn Rovers umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Blackburn Rovers seit 1875 bis heute mindestens einen Einsatz in einem Pflichtspiel mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Aufstellung ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten, wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Blackburn Rovers in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden Spiele in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Blackburn Rovers in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden Tore in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Blackburn Rovers im FA Cup absolvierte.
 FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Blackburn Rovers im FA Cup erzielte.
 Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Blackburn Rovers im League Cup absolvierte.
 Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Blackburn Rovers im League Cup absolvierte.
 Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Blackburn Rovers in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Europapokalspiele und Partien in folgenden Wettbewerben: Full Members Cup, FA Community Shield, Football League Trophy und Play-off-Spiele in der Football League.
 Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Blackburn Rovers in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
 Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Blackburn Rovers in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
 Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Blackburn Rovers in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Rekordspieler mit den meisten Einsätzen ist Derek Fazackerley, der im Zeitraum von 1969 bis 1987 insgesamt 674 Pflichtspiele für die Rovers absolvierte, davon 596 Ligaspiele. Die meisten Tore kann Simon Garner verbuchen. Er erzielte innerhalb von 16 Jahren 192 Treffer für den Verein, davon 168 im Ligabetrieb.

Spielerliste 
Stand der Statistiken: vor Beginn der Saison 2020/21.

Literatur

Weblinks 
 BLACKBURN ROVERS : 1946/47 - 2013/14 (Post War English & Scottish Football League A - Z Player's Database)

!
Blackburn Rovers
Fussballspieler Blackburn Rovers